Николя Изима-Мирен (; род. 15 ноября 1991, Мёдон, Франция) — французский футболист, центральный защитник клуба «Спортинг Канзас-Сити».

Карьера 
Николя — воспитанник знаменитой академии Клерфонтен. После выпуска из академии молодой центрбек присоединился к «Ренну», где отыграл 2 сезона в составе юношеской команды, после чего перебрался в «Валансьен». Первый сезон в новом клубе он отыграл вместе с дублем в Любительской лиге, а в сентябре 2010 года усилиями главного тренера команды Филиппа Монтанье Николя был переведен в основной состав.

Дебютировал Изима-Мирен в основном составе команды 21 сентября 2010 года в матче Кубка Франции против клуба «Ним Олимпик», выйдя на замену в матче, в котором «Валансьен» победил в серии послематчевых пенальти со счетом 5-4. 19 октября Николя подписал с клубом четырёхлетний контракт. В 2012 году Изима-Мирен был включен в список 100 самых лучших молодых игроков по версии сайта IBWM на 2013 год. 29 июня 2013 года подписал четырёхлетний контракт с «Монако». В сентябре 2014 года Николя перешёл на правах аренды в клуб ПСВ из Эйндховена. 26 июня 2015 года было объявлено о подписании полноценного контракта с Николя до 2019 года.

6 января 2019 года Изима-Мирен перешёл в турецкий «Бешикташ». В Суперлиге дебютировал 18 января в матче против «Акхисарспора». 21 августа 2019 года Изима-Мирен вернулся на родину, отправившись в аренду в «Тулузу» на сезон 2019/20 с опцией выкупа. За «Тулузу» дебютировал 21 сентября в матче против «Ним Олимпика». 7 декабря в матче против «Страсбура» забил свой первый гол за «Тулузу».

3 февраля 2021 года Изима-Мирен подписал с клубом MLS «Спортинг Канзас-Сити» двухлетний контракт до конца сезона 2022 с опцией продления на сезон 2023. В американской лиге дебютировал 17 апреля в матче стартового тура сезона 2021 против «Нью-Йорк Ред Буллз».

Достижения 
 ПСВ
 Чемпион Нидерландов (3): 2014/15, 2015/16, 2017/18
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (2): 2015, 2016

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Валансьен»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Спортинг Канзас-Сити»